Then You'll Remember Me – cortometraggio del 1911 diretto da Oscar C. Apfel
Then You'll Remember Me – film 1918 diretto da Edward Waltyre